PSO steht für:
 Partikelschwarmoptimierung, auf Schwarmintelligenz basierender Optimierungsalgorithmus
 Pakistan State Oil, pakistanisches Mineralölunternehmen, siehe Liste von Mineralölunternehmen #Alphabetische Liste von Unternehmen
 Parlamentsforum Südliche Ostsee, Forum der regionalen Vertretungskörperschaften mehrerer Ostseeanrainerstaaten
 Peace Support Operation, militärische und zivile Maßnahmen zur Sicherung bzw. Wiederherstellung von Frieden
 Perth Symphony Orchestra, australisches Symphonieorchester
 Pittsburgh Symphony Orchestra, US-amerikanisches Symphonieorchester
 Portland Symphony Orchestra, US-amerikanisches Symphonieorchester
 Phantasy Star Online, Multiplayer-Rollenspiel von Sega für Spielkonsolen und PCs
 Prozess Standard Offset, industrielle und standardisierte Produktion von Drucksachen
 Public Service Obligation, Flugrouten in der EU, deren Betrieb von staatlichen Stellen subventioniert wird
 Purosangue Orientale, italienische Pferderasse per königlichem Dekret von 1875
 Aeropuerto Antonio Nariño (IATA-Code), kolumbianischer Verkehrsflughafen

pso steht für:
 Polski Język Migowy (ISO-639-3-Code), polnische Gebärdensprache, siehe Liste der Gebärdensprachen

Siehe auch:
 PSO-1

Abkürzung